De kwalificatie voor het Europees kampioenschap voetbal onder 21 in 2015 begon in maart 2013. Tsjechië organiseert het eindtoernooi in juni 2015 en plaatste zich hierdoor automatisch. 52 bij de UEFA aangesloten landen namen deel aan de kwalificatie, inclusief de titelhouder van 2013, Spanje. Er plaatsen zich 7 landen via de kwalificatie voor het eindtoernooi en voegen zich daarmee bij gastland Tsjechië.

Spelers die na 1 januari 1992 zijn geboren zijn speelgerechtigd voor dit toernooi.

Groepsfase 
De 52 landen werden verdeeld in 10 groepen: Groep A en B hebben zes deelnemers, de overige 8 groepen hebben 5 deelnemers. De groepswedstrijden werden gespeeld van 22 maart 2013 tot en met september 2014. De loting voor de kwalificaties vond plaats op 31 januari 2013 in Nyon.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Groep I

Groep J

Klassement nummers 2 
De vier beste nummers twee gaan door naar de play-offs. Omdat de groepen A en B uit 6 landen bestaan worden hier de resultaten van het laatst geplaatste land in die groepen niet meegeteld.

Play-offs 

|}

Externe link 
Officiële site

Europees kampioenschap voetbal onder 21
Voetbal in 2015